Наталья Хабарова:
 Хабарова, Наталья Владиславовна (род. 1968) — российская баскетболистка, игравшая в амплуа форварда.
 Хабарова, Наталья Евгеньевна (1936—2013) — советский геолог, первооткрыватель золоторудных месторождений, Герой Социалистического Труда (1981).